Caliptra – involucro protettivo della radice
 Caliptra – elemento morfologico dei ditteri